Tatu peut faire référence à :

Patronyme 

 Florin Tatu (1983-), joueur roumain de rugby à XV ;
 Laurent Tatu (1965-), neurologue, professeur d’anatomie ;
 Michel Tatu (1933-2012), journaliste français.

Pseudonyme 

 Tatú, nom de code de Che Guevara au Congo qui signifie "trois" en swahili.

Sigle 
 t.A.T.u., groupe de musique electro-pop russe formé en 1999.